Пяри () — эстонский топоним:

 Пяри — деревня в волости Ляэне-Нигула уезда Ляэнемаа, Эстония
 Пяри — деревня в волости Вильянди уезда Вильяндимаа, Эстония.
 Пяри — бывшая деревня на территории волости Рапла уезда Рапламаа, Эстония.
 Пяри — бывшая волость в уезде Ляэнемаа, Эстония.